Il doppio degli Internazionali di Tennis di Bergamo 2016 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2016.

Martin Emmrich e Andreas Siljeström erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato.

Ken Skupski e Neal Skupski hanno sconfitto in finale Nikola Mektić e Antonio Šančić con il punteggio di 6-3 7-5.

Teste di serie 

  Dustin Brown /  Rameez Junaid (quarti di finale)
  Mateusz Kowalczyk /  Andreas Siljeström (semifinale)

  Ken Skupski /  Neal Skupski (campioni)
  Nikola Mektić /  Antonio Šančić (finale)

Tabellone 

Doppio